Дзао — посёлок в Японии, находящийся в уезде Катта префектуры Мияги.
 Дзао Кицунэ Мура — деревня в Японии на острове Хонсю, в горах Мияги.
 (5751) Дзао — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 5 января 1992 года.

См. также 
 Дза (значения)